

24-й личный чемпионат Латвии (Кубок «ЛатРосТранс») 
 12 августа, 1999
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

1999